Гедиминас Гирдвайнис (; 19 января 1944, Кретинга, CCCP — 2 июня 2020, Чюкишкес, Тракайский район, Литва) — литовский и советский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
После окончания актёрского факультета Государственной консерватории Литовской ССР, с 1969 по 1970 год — актёр Шяуляйского драматического театра, в 1971—1994 играл на сцене Государственного молодёжного театра Литвы в Вильнюсе. Затем с 1994 — в столичном Малом театре.

Обладая темпераментом и способностями к импровизации, сыграл ряд трагикомических ролей.

В кино снимался с 1968 года.

Фильмография 

  — Это мгновение — интербригадист
  — Чувства — дурачок Вальдас
  — Адъютант его превосходительства — подпоручик контрразведки
  — Да будет жизнь! — телеоператор
  — Красавица — эпизод
  — Вся правда о Колумбе — полицейский Эрнесто пр прозвищу «Малыш», адъютант Падрильо
  — Мужское лето — часовой Владас
 — — Руины стреляют… — полицай
  — Маленькая исповедь — спасатель Винцас
  — Камень на камень — Казялис
  — Геркус Мантас — Йоган, слуга Хартмута фон Грумбаха
  — Тадас Блинда — эпизод
  — Весёлые истории — дирижёр школьного духового оркестра
  — Счастливый невезучий человек — Бронюс
  — Полуночник — отец Домаса
  — Нападение на тайную полицию — предатель Зиедынь
  — Чёртова невеста — Пинчюкас, чёрт (падший ангел)
  — Смок и Малыш — Малыш Джек Карсон
  — Потерянный кров — работник милиции Жакайтис
  — Приключения Калле-сыщика — дядя Эйнар
  — Ореховый хлеб — нотариус
  — Цену смерти спроси у мёртвых — Бруно (дублировал Б. Аракелов)
  — Маркиз и пастушка — Пьер
  — Жизнь Бетховена — свидетель на конгрессе
 — — Лицо на мишени — Левер, управдом Гука
  — Миллионы Ферфакса — сержант Фицджеральд, помощник инспектора Галлета
  — «Мы наш, мы новый…» (Фильм 1 Государственная граница) — беженец
  — Рассказы о любви — барин Сергей Семёнович
 — — Государственная граница — Йозеф Мырд
  — Игра без козырей — лейтенант милиции
  — Сильное чувство (фильм-спектакль)
  — Богач, бедняк — Дуайер (3 и 4 серии)
  — Личная жизнь Деда Мороза — актёр Роберт Силинь
  — Мальчишки — эпизод
  — Лунная радуга — Грижас
  — Парижская драма — Пьер Данье
  — Полёт через Атлантический океан — Юргис-Джордж
  — Провал операции «Большая медведица» — Молчун
  — Володькина жизнь (2-я серия)— Евгенов
  — Груз без маркировки — стюард, «Раджа»
  — Этот фантастический мир. Выпуск 8 (фильм-спектакль) — врач-учёный Креб
  — Тревожных симптомов нет
  — Чужой случай — Броканс, отец Стаси
  — Звездочёт — Дитрих
  — Покушение на ГОЭЛРО — Франц Фишер
  — Секретный фарватер — механик Готлиб (в титрах "Л.Гирдвайнис")
  — Пятрас Курмялис — Горис
  — Конец вечности — Купер
  — Государственная граница. Фильм 7. Солёный ветер — Йозеф Мырд, агент Августа
  — Любовь к ближнему — Второй джентльмен
  — Охота на единорога — немецкий офицер, комендант летной школы
  — Осень приходит лесами — Лауринас
  — Взгляд змия — эпизод
  — Неизвестные страницы из жизни разведчика — подполковник Химмель
  — Сексказка — режиссёр
  — Сердца трёх — Мариано Веркара, начальник полиции Сан-Антонио
  — Разбитый кувшин / Sukultas ąsotis (фильм-спектакль) — Лихт
 — — Родня / Giminės — Йогайла
  — В раю тоже идёт снег / Rojuje irgi sninga
  — Год собаки (короткометражный)
  — Есть ли Венеция? / Ar yra Venecija? — могильщик
  — Лунная Литва / Mėnulio Lietuva — Раполас Пульмонас
  — Астролог
  — Библия бедняков / Vargšų Biblija
 — — Поросль / Atžalos — Йогайла, железнодорожник
 — — Дапкусы и Буткусы / Dapkai ir Butkai
  — Литовский транзит — Моцкус
  — Вызов / Defiance — эпизод
  — Дрессировщик жуков / Vabzdziu dresuotojas (документальный)
  — Ледяной поцелуй
  — Мой любимый враг / Mano mylimas prieše — Миколас
  — Мой любимый враг-2 / Mano mylimas prieše-2 — Миколас
  — Родня 20 лет спустя / Giminės po 20 metų — Йогайла, железнодорожник
  — Лето в Наяйсяй-4 / Naisių vasara-4 — Изидорюс

Награды 
 2004 — Офицерский крест ордена Витаутаса Великого
 2007 — Премия Правительства Литовской Республики в области культуры и искусства

Примечания

Ссылки 
 70-metį mininčiam aktoriui G.Girdvainiui — sveikinimai